Fernando Collor de Mello – politico brasiliano, presidente del Brasile dal 1990 al 1992
 Lindolfo Collor – giornalista e politico brasiliano alla cui memoria è stata dedicata l'omonima città
 Lindolfo Leopoldo Collor – diplomatico brasiliano
 Thereza Collor – politica brasiliana